Artie Lange's Beer League é um filme lançado em 2006 escrito, produzido e estrelado por Artie Lange. Foi lançado em salas de cinema seleccionadas a 15 de Setembro de 2006 nas áreas de Nova Jérsia, Nova Iorque, Cleveland e Filadélfia. O DVD foi lançado a 2 de Janeiro de 2007.

Elenco
Artie Lange como Artie DeVanzo
Ralph Macchio como Maz
Anthony DeSando como Dennis Manganelli
Cara Buono como Linda Salvo
Jimmy Palumbo como Johnny Trinno
Joe Lo Truglio como Dave
Jerry Minor como Tim
Seymour Cassel como Dirt
Michael Deeg como Alfonse
Laurie Metcalf como Mãe de Artie
Jim Breuer como Rapaz do Futebol
Maddie Corman como Marilyn
Matthew Gumley como Tommy
Tina Fey como Secretária do Ginásio
Keisha como "The Pitching Machine"

Ligações externas
 
 

Filmes dos Estados Unidos de 2006
Filmes dos Estados Unidos
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes ambientados em Nova Jérsei
Filmes gravados em Nova Jérsei
Filmes de esporte